Das Mazot (französisch: le ) bezeichnet in der französischsprachigen Schweiz ein kleines, meist aus Holz gebautes Haus (kleines Chalet), das in Bergdörfern von der Landwirtschaft genutzt wird oder wurde.

Literatur 
 mazot. In: Wörterbuch educalingo (online), abgerufen am 15. September 2022.

Einzelnachweise 
 
 
 

Wohngebäude in der Schweiz
Bauernhäuser
Bauform von Bauwerken
Bauernhaus in der Schweiz